Melling steht für:

 Melling (Gemeinde Wald am Schoberpaß), Katastralgemeinde und Ortschaft von Wald am Schoberpaß, Steiermark
 Melling Sportscars, ehemaliger britischer Pkw-Hersteller
 Melling (Merseyside), eine Ortschaft in Merseyside England
 Melling-with-Wrayton, eine Civil parish in Lancashire, England
 eine Ortschaft in Polen, siehe Mielnik (Bystrzyca Kłodzka)
 Melling (Lower Hutt), ein Stadtteil von Lower Hutt, Neuseeland
 deutscher Name von Melje, Stadtteil von Maribor, Slowenien

Melling ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Ignaz Melling (1763–1831), deutsch-französischer Maler, Zeichner, Architekt, Landschaftsarchitekt und Innendekorateur
 Chris Melling (* 1979), englischer Poolbillard- und Snookerspieler
 Harry Melling (* 1989), britischer Schauspieler
 Joseph Melling (1724–1796), Hofmaler am Karlsruher Hof des Markgrafen von Baden
 Maria Hartz Melling (* 2002), norwegische Skilangläuferin
 William Melling (* 1994), britischer Schauspieler

Siehe auch:
 Meling
 Mellink
 Mellingen